Suevia steht für:
 
 Suevia (Schiff), Schiff der Hammonia-Klasse
 (417) Suevia, Asteroid des Hauptgürtels
 Suevia (Studentenverbindung), ein häufiger Name von Studentenverbindungen
 lateinische Bezeichnung für Schwaben